Bäst i test kan syfta på:

 Bäst i test (album) - en CD utgiven av norska dansbandet Dansebandet från 2004.

 Bäst i test (TV-program) - ett humoristiskt tävlingsprogram i SVT med Babben Larsson och David Sundin.